Das Mixed der US Open 2017 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Vorjahressieger waren Laura Siegemund und Mate Pavić. Siegemund konnte aufgrund eines Kreuzbandrisses nicht erneut antreten.

 Setzliste 

 Hauptrunde 

 Halbfinale, Finale 

 Obere Hälfte 
 Obere Hälfte 1 

 Obere Hälfte 2 

 Untere Hälfte 
 Untere Hälfte 1 

 Untere Hälfte 2 

 Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)
 

Mixed
2017